Waldenhof ist der Name folgender Personen:
 Beatrix Waldenhof, deutsche Soziologin und Hochschullehrerin

Waldenhof ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Waldenhof (Ottenbach), Ortslage der Gemeinde Ottenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Waldenhof (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Oberösterreich

Waldenhof steht weiters für:
 Der kunterbunte Waldenhof, Kinderbuchreihe